

Geografia 
 Australia
Dover – Local government area della Tasmania

 Canada
Dover – città della Nuova Scozia

 Regno Unito
Dover – città del Kent, nota per le bianche scogliere
Dover – distretto del Kent

 Stati Uniti d'America
Dover – città della Contea di Pope, Arkansas
Dover – città della Contea di Craven, Carolina del Nord
Dover – capoluogo della Contea di Kent e capitale del Delaware
Dover – census-designated place della Contea di Hillsborough, Florida
Dover – città della Contea di Bonner, Idaho
Dover – villaggio della Contea di Bureau, Illinois
Dover – città della Contea di Mason, Kentucky
Dover – città della Contea di Norfolk, Massachusetts
Dover – città della Contea di Olmsted, Minnesota
Dover – villaggio della Contea di Lafayette, Missouri
Dover – capoluogo della Contea di Strafford, New Hampshire
Dover – città della Contea di Morris, New Jersey
Dover – città della Contea di Dutchess, New York
Dover – città della Contea di Tuscarawas, Ohio
Dover – città della Contea di Kingfisher, Oklahoma
Dover – borough della Contea di York, Pennsylvania
Dover – capoluogo della Contea di Stewart, Tennessee
Dover – città della Contea di Windham, Vermont
Dover – città della Contea di Buffalo, Wisconsin
Dover – città della Contea di Racine, Wisconsin

Altro 
 Dover – gruppo musicale spagnolo
 Dover Publications – casa editrice statunitense